Proteus je lahko:
 Proteus, rod dvoživk iz družine močerilarjev, kamor uvrščamo človeško ribico
 Proteus - bog morja v grški mitologiji, Pozejdonov sin
 Proteus - rod bakterij iz družine Proteobacteria
 Proteus - slovenska poljudnoznanstvena revija s področja naravoslovja.
 Proteus - Neptunov naravni satelit.
 USS Proteus (AS-19) - oskrbovalna ladja za podmornice ameriške vojne mornarice